Altenau steht für:

Orte:
 in Deutschland
 Altenau, eine ehemals freie Bergstadt im Oberharz, heute Ortsteil von Clausthal-Zellerfeld, Niedersachsen
 Altenau (Hohenberg-Krusemark), einen Wohnplatz im Ortsteil Groß Ellingen der Gemeinde Hohenberg-Krusemark im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Altenau (Mühlberg/Elbe), einen Ortsteil der Stadt Mühlberg/Elbe in Brandenburg
 Altenau (Saulgrub), einen Ortsteil der Gemeinde Saulgrub in Bayern
 Altenau (Beilrode), Wüstung bei Beilrode in Sachsen
 in Polen
 Altenau (1939–1945, 1815–1918 Babki), siehe Babki (Mosina), Dorf in Mosina, Woiwodschaft Großpolen

Flüsse:
 Altenau (Oker, Wolfenbüttel), ein Nebenfluss der Oker bei Wolfenbüttel in Niedersachsen
 Altenau (Oker, Altenau), ein Nebenfluss der Oker bei Altenau in Niedersachsen
 Altenau (Alme), ein Nebenfluss der Alme in Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Karl Reinecke-Altenau (1885–1943), Lehrer, Maler, Schriftsteller und Heimatdichter
 Salome Alt, auch Salome Alt von Altenau, Geliebte des Fürsterzbischofs von Salzburg, Wolf Dietrich von Raitenau

Siehe auch:
 Altnau